Бель-Иль — название нескольких географических объектов.

 Бель-Иль (Белл-Айл) (, ) — пролив между полуостровом Лабрадор и островом Ньюфаундленд в Канаде.
 Бель-Иль () — остров в Бискайском заливе у побережья Франции
 Бель-Иль () — кантон на одноимённом острове.
 Бель-Иль-ан-Тер — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор.
 Бель-Иль-ан-Тер — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор.

См. также 
Фуке де Бель-Иль, Шарль-Луи-Огюст (1684—1761) — герцог де Бель-Иль, полководец, маршал Франции, военный министр Франции,